Bobik ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Bobik (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Janusz Bobik (* 1955), polnischer Springreiter